Говіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Говіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Говіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель